Куявско-Поморското войводство ( [vɔjɛˈvut​͡stfɔ kuˈjafskɔ pɔˈmɔrskʲɛ]) е войводство в Централна Полша. Заема площ от 17 971,69 км2. Има две столици – Бидгошч и Торун.

География 

Войводството обхваща територии от историческите области Куявия, Хелминска земя (Кулмерланд), Добжинска земя (Добринерланд), Палуки (Великополско) и части от Крайна (Западна Померания). През него протича река Висла.

Население 

Населението на войводството възлиза на 2 069 575 души (2010). Гъстотата е 115,16 души/км2.

Важни градове 
(данните за населението са от 2003 г.)

 Бидгошч (384 700)
 Торун (205 800)
 Влоцлавек (123 600)
 Груджьондз (102 700)
 Иновроцлав (79 500)
 Бродница (28 200)
 Швече (27 400)
 Хелмно (21 800)
 Накло над Нотечьон (20 100)

Административно деление 
Административно войводството е разделено на 23 окръга (повята), които от своя страна се деля на 144 общини (гмини).

Бележки